Светско првенство у полумаратону је атлетско такмичење које се одржава сваке године у организацији ИААФ (Међународна асоцијација атлетских федерација). Прво такмичење је одржано 1992. у Њукаслу, Уједињеном Краљевство. У сезонама 2006. и 2007. уместо првенства у полумаратону одржавало се Светско првенство улична трка на 20 километара, али се 2008. опет вратило на полумаратон. Такмичење је појединачно и екипно у категорији сениорки и сениора. У прве две сезоне на првенству су учествовали и јуниори.

Првенство се углавном одржава сваког октобра. Трчи се по јавним путавима који су у време одржавања првенства затворени за саобраћај. Награде се крећу у распону од 30.000 до 3.000 долара.

Такмичења

Рекорди

Освајачи медаља 
Легенда

Мушкарци

Појединачно

Екипно

Жене

Појединачно

Екипно 

†: In 2009, the team from Russia was initially ranked 3rd (3:31:23), but fell behind Japan after the disqualification of Inga Abitova.  Her competition results were annulled, beginning October 10, 2009, because of breaking anti-doping regulations.

Јуниори

Појединачно

Екипно

Спољашње везе 
 резултати ИААФ Светског првенства у полумаратону појединачно и екипно

Светска првенства
Полумаратон